Aerospike (angl. »Aerokonica«) je tip raketnega motorja, pri katerem se spreminja oblika izpušne šobe. 
Na ta način deluje motor učinkoviteje, ko se spreminja višina leta – od goste atmosfere ob vzletu pa do zelo redke na velikih višinah. Aerospike motorji naj bi na nizkih višinah porabili 25–30 % manj goriva kot konvencionalni motorji s fiksno izpušno šobo. Linearni aerospike motorji imajo pravokotni presek šobe, medtem ko ima večina konvencionalnih raketnih motorjev okrogle šobe. Obstajajo tudi toroidalni aerospike motorji. Koncept so uspešno testirali, ni pa v proizvodnji nobenega aerospike motorja. 

Aerospike tehnologijo bi se uporabljalo za rakete, ki bi dosegle orbito v eni stopnji – SSTO.

Glej tudi
 De Lavalova šoba
 LASRE
 Rotirajoča raketra
 Lockheed Martin X-33
 SABRE

Reference

Zunanje povezave

Aerospike Engine
Advanced Engines planned for uprated Saturn and Nova boosters — includes the J-2T
Linear Aerospike Engine — Propulsion for the X-33 Vehicle 
Dryden Flight Research Centre
Aerospike Engine Control System Features And Performance
X-33 Attitude Control Using The XRS-2200 Linear Aerospike Engine

Raketni motorji